Langdon kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Langdon (Kansas), Verenigde Staten
 Langdon (Kent), Engeland
 Langdon (North Dakota), Verenigde Staten